Porphyrellus porphyrosporus ou Tylopilus porphyrosporus, de son nom vernaculaire, le Bolet à spores pourpres ou Bolet porphyre est un champignon basidiomycète de la famille des Boletaceae. Il pousse en été et en automne sous les pins et les chênes. D’une hauteur et d’un diamètre pouvant atteindre 15 centimètres, son chapeau est brun-violacé et la chair au-dessus de l’hyménium tire sur le bleu-vert. Il est relativement répandu en Europe, surtout au nord.

Description du sporophore 
Chapeau brun foncé, plus clair sur les bords. D’abord convexe, le chapeau s’aplatit en grandissant et peut développer des lobes irréguliers. Il atteint 6 à 15 centimètres de diamètre à maturité. Une fois coupé, ses tubes deviennent bleu-vert.

Le pied mesure 5 à 15 cm de haut pour 1 à 3 cm de diamètre.

D’un goût acide désagréable, il n’est pas comestible sans être pour autant vénéneux.

Notes et références

Liens externes 
Porphyrellus porphyrosporus :

 
 
 
 
 

Tylopilus porphyrosporus :
 
 
 
 
 

Espèce de champignons (nom vernaculaire)
Boletaceae